Černyšev' (in lingua russa Чернышев) è un centro abitato dell'Adighezia, situato nel Šovgenovskij rajon. La popolazione era di 769 abitanti al dicembre 2018. Ci sono 9 strade.

Note

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati dell'Adighezia